U 101, U101 oder U-101 steht für:

 SM U 101, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 101 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 101, eine elektrische Straßenbahn Berneck-Heerbrugg-Altstätten.
 U-101, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.
 U 101, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

Abkürzung